Rezultati Odprtega prvenstva ZDA 1975 v tenisu za ženske posamično.

Postavljene igralke 
Seznam postavljenih igralk. Chris Evert je postala prvakinja, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadle.
  Chris Evert (prvakinja)
  Virginia Wade (polfinale)
  Martina Navratilova (polfinale)
  Evonne Cawley (finale)
  Margaret Court (četrtfinale)
  Olga Morozova (drugi krog)
  Françoise Dürr (drugi krog)
  Julie Heldman (drugi krog)

Rezultati 
Legenda

Zaključni boji

1. del

2. del

3. del

4. del

Viri 
 

Ženske posamično
1975